Грейзер:

Персоналии
 Грейзер, Артур Карл (1897—1946) — партийный деятель НСДАП.
 Грейзер, Брайан (род. 1951) — американский продюсер.
 Грейзер, Джек Дилан (род. 2003) — американский актёр.
  (род. 1963) — немецкий футболист.

Астрономия
 Внешний грейзер — тип орбиты астероидов и КА вокруг Солнца по отношению к планетам Солнечной системы.
 Внутренний грейзер — тип орбиты астероидов и КА вокруг Солнца по отношению к планетам Солнечной системы.

См. также 
 Грезер
 Грейсер